Ма́ртин То́мчик (; родился 7 декабря 1981 года в Розенхайме, ФРГ) — немецкий автогонщик польского происхождения; чемпион серии DTM (2011).

Общая информация 
Семья Мартина тесно связано с автоспортом: его отец — Герман — президент гоночного департамента ADAC, его супруга — Кристина Зурер — выступала в ряде немецких кузовных первенств, а также работала ведущей на ряде автоспортивных трансляций на немецком телевидении. Ныне у Томчика и Зурер есть один совместный ребёнок: дочь Эмили Грейс (род.2013).

Спортивная карьера 
Мартин впервые попробовал себя за рулём в спортивном состязании вскоре после своего десятого дня рождения, начав участвовать в картинговых соревнованиях. Проведя в подобных гонках на национальном и международном уровне шесть лет Томчик заинтересовал своими услугами автоспортивную программу концерна BMW, пригласившую его на тесты своей серии, а затем и помогшей найти финансирование на сезон в её юниорском дивизионе. Шестнадцатилетний пилот вполне оправдал доверие своих новых работодателей, быстро сумев выйти на уровень лидеров серии по скорости и стабильности и завершив сезон на второй строчке личного зачёта. Через год ему было предоставлено уже место в старшей лиге, где он также не затерялся, девять раз в шестнадцати гонках добравшись до подиумного финиша и завершив сезон на четвёртом месте. Прогресс молодого пилота был отмечен командами и более престижных немецких серий и в 2000 году он смог подписать контракт с заводской организацией Opel немецкой Ф3. Сезон в этом первенстве принёс немалый опыт, но не был отмечен высокими результатами: в то время как его чуть более опытный партнёр по команде Джорджо Пантано завоевал титул, а его недавний соперник по Формуле-БМВ Андре Лоттерер выиграл несколько гонок, Мартин набрал лишь полсотни очков, расположившись по итогам сезона во втором десятке личного зачёта.

Неудача в 2000 году охладила интерес к Томчику у команд серий на машинах с открытыми колёсами, но не во всем немецком автоспорте в целом: не найдя более интересных вариантов Мартин подписал контракт с командой Abt Sportsline кузовной серии DTM. Этот ход в развитии карьеры, в итоге, стал решающим в карьере немца, вскоре закрепившимся в серии. Получив большее конкурентоспособную технику и возможность работать с более квалифицированными инженерами Томчик провёл за команду Абтов десять сезонов, регулярно борясь за места в очковой зоне и время от времени добиваясь финишей на подиуме и даже побед. В 2007 году Мартин впервые мог побороться за титул, но лишь пять попаданий в очковую зону в десяти стартах сезона (включая два — в двух последних гонках), оставили его на третьей строчке личного зачёта с минимальным отставанием от нового чемпиона: сокомандника Маттиаса Экстрёма. В 2011 году, впервые за время выступлений в серии, Томчик впервые сменил команду — перебравшись в Team Phoenix, где смог наконец завоевать общий титул — несмотря на пилотирование машины предыдущего поколения Мартин заметно опередил всех своих соперников по стабильности выступлений и, выиграв три гонки, ещё до финала сезона обеспечил себе отрыв в чемпионате для досрочного титула.

В 2012 году в DTM в качестве поставщика пришёл концерн BMW и Томчик стал одним из пилотов, кого баварский концерн смог переманить к себе из действующих пилотов серии. Переход в Team RMG оказался сравнительно успешен — BMW M3 позволил немцу бороться в лидирующей группе пелотона, несколько раз заканчивать гонки на подиумных позициях, но команда весьма недолго держалась в темпе конкурентов, постепенно всё больше проигрывая всем соперникам: В 2013 году Мартин и его партнёр Энди Приоль общими усилиями лишь трижды смогли финишировать в очковой зоне. Через год баварская марка изменила распределение пилотов своих машин по командам, переведя Томчика в Schnitzer Motorsport, что благотворно сказалось на его результатах: немец провёл лучший сезон за три года и несмотря на лишь один финиш на подиумной позиции забрался на шестую строчку в личном зачёте.

Статистика результатов в моторных видах спорта

DTM 

Жирным выделен старт с поул-позиции, курсивом — быстрейший круг в гонке.Для 2001-02 и 2015 года гонки одного уик-энда указаны в рамках одного столбца.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 Профиль  на сайте DTM
 

Картингисты
Автогонщики Германии
Пилоты Формулы-БМВ ADAC
Пилоты Немецкой Формулы-3
Пилоты DTM из Германии